Barczewski ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Barczewski (1861–1937), deutscher Pfarrer und Abgeordneter der deutschen Minderheit im polnischen Sejm
 Leigh Barczewski (* 1955), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Valentin Barczewski (1856–1928), polnischer Pfarrer